Okręty US Navy o nazwie USS "Little Rock":
 Pierwszy  był krążownikiem. Zwodowany w 1945, przerobiony w latach 50 XX wieku. Wycofany ze służby w 1976.
 Drugi  jest okrętem walki przybrzeżnej typu Freedom (w służbie od 2017 roku).

Little Rock